Байе () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата-Параибана. Входит в экономико-статистический микрорегион Жуан-Песоа. Население составляет 96 583 человек на 2016 год. Занимает площадь 32 км². Плотность населения — 3 118 76 чел./км².

Покровителем города считается Святой Себастьян.

История
Город основан — 15 декабря 1959 года.

Статистика
 Валовой внутренний продукт на 2014 составляет 365.917.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2014 составляет 11.297,51 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики) .
 Индекс человеческого развития на 2010 составляет 0,649 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: тропический, жаркий, гумидный.

Примечания

Муниципалитеты штата Параиба